Station Heist-op-den-Berg is een spoorwegstation langs spoorlijn 16 in de gemeente Heist-op-den-Berg.

Treindienst

Reizigerstellingen
De grafiek en tabel geven het gemiddeld aantal instappende reizigers weer op een week-, zater- en zondag.

Heist
Bouwwerk in Heist-op-den-Berg